Agua de Dios kan syfta på:

Colombia 

 Agua de Dios (kommun), Cundinamarca, 
 Agua de Dios (ort), Cundinamarca,